Název Krakov má více míst:
 Kraków, polské město
 Krakov (okres Rakovník), obec v okrese Rakovník
 Krakov (sídliště Bohnice), obchodní centrum a kulturní dům v Praze-Troji na sídlišti Bohnice

Podobné názvy 
 Krakovec (rozcestník)
 Krakovany